Marzolara ima više značenja:
 Marzolara, Bologna
 Marzolara, Parma